Jacareacanga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jacareacanga (ort), Pará, 
 Jacareacanga (flygplats), Pará, 
 Jacareacanga (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar